Талал бен Абдалла, Талал I, Талал ібн Абдалла ібн Хусейн ібн Алі (араб. طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي‎طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي‎ 26 лютого 1909 — 7 липня 1972) — король Йорданії з 5 вересня 1951 до 11 серпня 1952.
 Хусейн бен Талал, Хусейн І бен Талал (14 листопада 1935 — 7 лютого 1999) — король Йорданії з 11 серпня 1952 р. до 6 лютого 1999 р.